Рупрехт () — немецкое личное имя.

Фамилия 
 Рупрехт, Франц Иванович (нем. Franz Josef Ruprecht, 1814—1870) — российский ботаник австрийского происхождения.

Имя 
 Рупрехт (1352—1410) — курфюрст Пфальца под именем Рупрехт III с 1398 года, король Германии с 1400 года, представитель династии Виттельсбахов.
 Рупрехт I (XII век) — граф Нассау с 1123 года.
 Рупрехт I (1309—1390) — пфальцграф Рейнский с 1353 года.
 Рупрехт II (1325—1398) — пфальцграф Рейнский с 1329 года, курфюрст Пфальца с 1390 года, из династии Виттельсбахов.
 Рупрехт III (ум. 1191) — граф Нассау с 1160 года.
 Рупрехт Баварский (1869—1955) — кронпринц Баварии, сын последнего короля Баварии Людвига III.
 Руперт Пфальцский (1619—1682) — рейнский пфальцграф.
 Рупрехт Пфальц-Фрайзингский (1481—1504) — пфальцграф Рейнский, князь-епископ Фрейзинга в 1495—1498 годах.

Вымышленные персонажи 
 Кнехт Рупрехт — спутник святого Николая в немецком фольклоре.

Топоним  
 Санкт-Рупрехт-Фалькендорф
 Санкт-Рупрехт-на-Рабе

Немецкие мужские имена